Walking Tall kan avse:

Walking Tall (1973) – en film från 1973
Walking Tall (2004) – en nyinspelning av den tidiger från 2004